

Населені пункти та їхні частини
 Закшев — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Закшев — гміна в Радомському повіті Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Закшев — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Закшев — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Закшев — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Закшев — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Закшев — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Закшев — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Закшев — село в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Вільґа Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Закшев — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Закшев — частина міста Клобуцьк у Клобуцькому повіті Сілезького воєводства

Примітки